Patrick Murphy House ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Patrick Murphy House (Connecticut), ID-Nr. 88001490
 Patrick Murphy House (Mississippi), ID-Nr. 80002195